Creysse (Dordonha)
Creysse (Lot)

Desambiguações de topônimos